Я́щенко — українське прізвище. В основі прізвища лежить пестлива форма імені Ян — Ясь, від якої утворилися прізвища Ященко та Ящук (син Яся). Від них (через заміну Я на І, як в імені Ярина — Ірина) — прізвища Іщук, Іщенко. За іншою версією ці прізвища утворилися від імені Яшко.

 Ященко Анатолій Федорович (1958) — український актор театру і кіно
 Ященко Вадим Юрійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.
 Ященко Віталій Олександрович (1941) — український вчений-кібернетик
 Ященко Володимир Аркадійович — член Гільдії антикварів України
 Ященко Володимир Ілліч (1959 — 1999) — радянський легкоатлет, стрибун у висоту, рекордсмен світу, чемпіон Європи.
 Ященко Іван Григорович (1918 — 1998) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1945)
 Ященко Лариса Андріївна (1888 — 1980) — український перекладач
 Ященко Леопольд Іванович (1928 —2016) — український музикознавець, диригент, композитор, лауреат Шевченківської премії
 Ященко Микола Іванович (1919 — 2001) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1945)
 Ященко Мусій Антонович (1890 — 1936) — підполковник Армії УНР
 Ященко Роман Володимирович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Ященко Тарас — український композитор і піаніст, навчався в Київській консерваторії імені Чайковського, після навчання перебрався працювати до Німеччини і виступав на найбільших світових музичних майданчиках.
 Ященко Семен — козак полкової Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)
 Ященко Сергій Володимирович (1959) — радянський і український футболіст
 Ященко Юрій Петрович (1953) — український громадський та політичний діяч, міністр вугільної промисловості України
 Ященко Ярослав Володимирович (1926) — український вчений, фізик

 Ященко Зоя Миколаївна ( 1972) — російська співачка українського походження, поет, музикант, творець і лідер гурту «Біла Гвардія».

Примітки 

Українські прізвища